Чемпионат Африки по фехтованию 2006 — соревнование по фехтованию, которое проходило с 20 по 23 июня в Касабланке, Марокко.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Ежегодный отчёт Международной федерации фехтования 

Июнь 2006 года
2006
Чемпионаты Африки в Марокко
Спорт в Марокко в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Касабланке